Фольмер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фольмер, Генрих (1885—1961) — немецкий конструктор стрелкового оружия.
 Фольмер, Герхард (род. 1943) — немецкий физик и философ.
 Фольмер, Кирилл Алексеевич (род. 2000) — российский футболист.
 Фольмер, Макс (1885—1965) — немецкий физико-химик, специалист по химической кинетике.
 Фольмер, Эдуард Яковлевич (1933—2009) — Герой Социалистического Труда.

 Фольмер — до 1942 г. название села Луговое в Красноармейском районе Саратовской области.

См. также 
 Фоллмер, Джордж () — американский автогонщик